Чемпионат Литвы по международным шашкам среди мужчин 2004 прошёл в Вильнюсе с 19 по 26 апреля по круговой системе. В турнире участвовали 11 шашистов, в финале — 9.

  — Эдвард Бужинский и Вайдас Стаситис
  — Эгидиюс Петрила

Результаты

Примечания 

Спортивные соревнования в Вильнюсе
мужчин
2004 год в шашках
Спорт в Литве в 2004 году
Апрель 2004 года